Szczawin Kościelny (gemeente)
 Szczawin Kościelny (Mazovië)